Příjmení Forsyth nosí více významných osobností:

 Alex Forsyth (* 1955) – bývalý kanadský hokejový útočník
 Frederick Forsyth (* 1938) – britský spisovatel a novinář
 Tim Forsyth (* 1973) – bývalý australský atlet
 Tom Forsyth (1949–2020) – skotský fotbalista

podobné
 William Forsyth Sharpe (* 1934) – americký ekonom

Související články 
 Forsythe